Stöver ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Stöver (* 1961), deutscher Historiker
 Birgit Stöver (* 1970), deutsche Politikerin
 Hans Stöver, deutscher SS-Schutzhaftlagerführer im Durchgangslager Amersfoort in den Niederlanden
 Hans Dieter Stöver (1937–2020), deutscher Schriftsteller
 Heino Stöver (* 1956), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Helga Stöver (1926–1993), deutsche Pädagogin
 Krimhild Stöver (* 1937), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin
 Uwe Stöver (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Stöwer